Jiřetín ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Gemeinde Jiřetín pod Jedlovou (St. Georgenthal), Okres Děčín
Gemeinde Jiřetín pod Bukovou (Georgenthal), Okres Jablonec nad Nisou 

Český Jiřetín (Georgendorf), Gemeinde im Okres Most
Dolní Jiřetín (Niedergeorgenthal), Ortsteil von Horní Jiřetín im Okres Most 
Horní Jiřetín (Obergeorgenthal), Gemeinde im Okres Most